Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2012 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 25 марта по 15 апреля 2012 года в Вентспилсе (Латвия) и Кингстон-апон-Халле (Великобритания). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2013 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2013 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — девять из Европы и три из Азии. В связи с уменьшением количества дивизионов с пяти до двух, большинство команд пришли с прошлогодних турниров в первого и второго дивизиона. Сборная Казахстана пришла из ТОП-дивизиона, сборная Нидерландов пришла из третьего дивизиона, сборная Японии не участвовала в прошлом году из-за землетрясения в Японии, ей было гарантировано участие в 2012 году

Судьи 

ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2012 года. 
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2012 года

Главные судьи
  Эрин Блэйр
  Дебби Хенгст
  Ану Хирвонен
  Анна Устинова

Линейные судьи
  Дарья Брусенцева
  Эвелина Эрикссон
  Шарлотт Жирар
  Анна Рут Куонен
  Кайра Леет
  Йонна Партанен
  Мален Сковбакке

Группа B первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2012 года

Главные судьи
  Габриэлла Ариано-Лорти
  Катя Бандлофски
  Радка Ружичкова
  Мамико Уцуми

Линейные судьи
  Ли Хизерингтон
  Эми Лак
  Хитоми Ирагаси
  Эвелин Лоретан
  Илона Новотна
  Андреа Вайсман
  Хэйли Уилер

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+3).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Радка Лотска
 Защитник:  Трине Мартенс
 Нападающий:  Дениз Альтманн

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Шарлотта Виттич
  Алена Поленска
  Юка Хирано
  Наталья Яковчук
  Айя Апсите
  Йорид Дагфинруд

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Яо Ши
 Защитник:  Шарлотта Денсинг
 Нападающий:  Сун Руи

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Март 2012 года
Апрель 2012 года
Спорт в Латвии в 2012 году
Спорт в Великобритании в 2012 году
Ж*1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Латвии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Великобритании